Гасанов Гасан Гитиномагомедович (род. 11 сентября 1996 года, город Махачкала) — российский спортсмен,  обладатель Кубка мира по боевому самбо WCSF) выступающий в смешанных единоборствах.

Биография 
Гасан Гасанов (род. 11 сентября 1996 года, город Махачкала), по национальности — аварец, заниматься спортом начал в 8 лет, первым видом спортом была вольная борьба, затем дзюдо. В 15 лет начал заниматься боевым самбо и смешанными единоборствами.

Проживает в Москве.

Достижение 
Обладатель Кубка мира по боевому самбо (WCSF)

Победитель Олимпиады боевых искусств по смешанным единоборствам.

Ссылки 
 http://bsambo.ru/news/1811201850.shtml

Бойцы смешанных единоборств России